Кли, Виктор (1925—2007) — математик, специализирующийся в выпуклой геометрии, функциональном анализе, анализе алгоритмов, оптимизации и комбинаторике.
Кли, Кен (1971—) — американский хоккеист и тренер.